notacja używana do zapisu wymowy:
 międzynarodowy alfabet fonetyczny (IPA) i jego alternatywne wersje:
 SAMPA
 X-SAMPA
 Kirshenbaum
 slawistyczny alfabet fonetyczny
 uralski alfabet fonetyczny
 amerykanistyczny alfabet fonetyczny
 duński alfabet fonetyczny (Dania)
 system literowania wyrazów:
 Alfabet fonetyczny ICAO